De Western Freetail Bat is een vleermuis uit het geslacht Mormopterus die voorkomt in het zuidwesten van West-Australië. Deze soort heeft nog geen wetenschappelijke naam, maar staat bekend onder zijn Engelse naam; deze naam is dan ook voor dit artikel gebruikt. Deze soort werd eerder tot Mormopterus planiceps gerekend.

Deze soort lijkt sterk op de Southern Freetail Bat. De vacht is grijsbruin, aan de bovenkant wat donkerder dan aan de onderkant. De penis is kort (minder dan 5 mm). De kop-romplengte bedraagt 50 tot 65 mm, de staartlengte 30 tot 40 mm, de voorarmlengte 31 tot 37 mm en het gewicht 10 tot 14 g.

Literatuur
Menkhorst, P. & Knight, F. 2001. A Field Guide to the Mammals of Australia. South Melbourne: Oxford University Press, x+269 pp. ISBN 0-19-550870-X
Simmons, N.B. 2005. Order Chiroptera. Pp. 312-529 in Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2 vols., 2142 pp. ISBN 0-8018-8221-4

Bulvleermuizen
Dier uit het Australaziatisch gebied
Endemisch dier uit West-Australië